Aves —  classe de animais
 Clube Desportivo das Aves —  clube de futebol de Portugal
 Ilha das Aves —  ilha da Venezuela no Caribe
 Aves (Santo Tirso)  —  freguesia no concelho de Santo Tirso, em Portugal

Ver também 
 AVE

Desambiguação